Манцинкецовское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Ики-Бурульском районе Калмыкии. Административный центр и единственный населённый пункт в составе СМО — посёлок Манцин Кец.

География 

Манцинкецовское СМО расположено в области перехода Южных Ергеней в Кумо-Манычскую впадину. СМО граничит на северо-западе — с Чограйским, на севере и востоке — с Хомутниковским, на северо-востоке — с Чолунхамурским СМО, на юге — со Ставропольским краем.

История 

Муниципальное образование образовано в 1993 году. Наименование Манцинкецовское сельское муниципальное образование присвоено 5 сентября 1997 года на основании поставления Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия. Современные границы установлены Законом Республики Калмыкия от 9 июля 2003 года № 352-II-З «Об установлении границ территории Манцинкецовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия».

Население

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Муниципальные образования Ики-Бурульского района
Сельские поселения Калмыкии